Antonio Cervi, giornalista
 Tonino Cervi all'anagrafe Antonio Cervi, regista e produttore cinematografico italiano